Milford kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Milford (Connecticut)
Milford (Delaware)
Milford (Illinois)
Milford (Decatur County, Indiana)
Milford (Kosciusko County, Indiana)
Milford (Iowa)
Milford (Kansas)
Milford (Maine)
Milford (Massachusetts)
Milford (Michigan)
Milford (Missouri)
Milford (Nebraska)
Milford (New Hampshire)
Milford (New Jersey)
Milford (New York)
Milford (Ohio)
Milford (Pennsylvania)
Milford (Surrey)
Milford (Texas)
Milford (Utah)
New Milford (Connecticut)
New Milford (New Jersey)
New Milford (Pennsylvania)
West Milford (New Jersey)
West Milford (West Virginia)